Fennpfuhl – dzielnica Berlina
 Fennpfuhlpark – park w Berlinie